Miejscowości w USA:
 New Paltz – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 New Paltz – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 New Paltz (ang. New Paltz Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster